Tritoniopsis momže označavati:
 Tritoniopsis (Plantae), biljni rod iz porodice Iridaceae.
 Tritoniopsis (Animalia) , rod puževa iz porodice Tritoniidae.